Fara kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fara Novarese, kommun, Piemonte, Provincia di Novara,

Storbritannien 

 Faray, ö, Skottland, Orkneyöarna, 
 Fara (ö i Storbritannien), Skottland, Orkneyöarna, 
 Fair Isle (ö i Storbritannien), Skottland, Shetlandsöarna, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar